

Patronyme 
Le patronyme néerlandais ou flamand Viane renvoie vers un lieu d'origine éponyme.

Des variantes existent:
 sans article : Viane, Viaene, Vyane, Vyaene, Vianne
 avec article de : de Viaene, Deviane, Devianne
 avec le particule d'origine van : Van Vyane, Van Vyaene, Van Viane
 ou une combinaison des deux : Van de Viaene, Van der Viaene, Van de Viane, Vandeviaene

Toponyme

Viane est une section de la ville belge de Grammont

Viane est une commune espagnole de Navarre. Les fils aînés des rois de Navarre portaient le titre de prince de Viane, dont :
Charles de Viane (1421-1461)
Gaston de Foix-Viane (1444-1470)

Viane est une commune française dans le département du Tarn.

Homonymie de localités